Чарльз Уикстид (; ,  — , Кеттеринг, Нортгемптоншир) — британский инженер и меценат, который, как считается, сконструировал и установил первую публичную детскую горку.

Сын священника. Вырос в Уэльсе, с 16 лет обучался инженерному делу, а в возрасте 21 года открыл свой небольшой бизнес, связанный с производством и ремонтом паровых плугов. В 1876 г. открыл в Кеттеринге инженерную мастерскую, а в 1894 г. полностью отказался от бизнеса и сосредоточился на изобретательской деятельности. Значительный успех имела сконструированная Уикстидом гидравлическая ножовка; среди других изобретений Уикстида — машина для изготовления бутербродов, производившая около 400 намазанных маслом ломтей хлеба в час.

После Первой мировой войны Уикстид приобрёл крупный земельный участок в окрестностях города и решил обратить его в благотворительное использование, остановившись в конце концов на идее парка отдыха и развлечений. Работы в Парке Уикстида начались в 1921 году, было сооружено искусственное озеро с искусственным водопадом, вокруг озера проведена небольшая узкоколейная железная дорога, оборудованы многочисленные детские площадки. Среди прочего была сконструирована детская горка, которая считается первым сооружением такого рода, установленном в публичном парке.

Примечания

Ссылки 
 Биография Чарльза Уикстида на сайте Парка Уикстида 

Инженеры Великобритании
Меценаты Великобритании